Nakahara ():

Topónimo 
 Nakahara-ku, un distrito de la ciudad japonesa de Kawasaki

Apellido 
 Takeaki Nakahara(* 1987), el jugador del fútbol profesional japonés 
 Aya Nakahara, un artista de manga japonés
 Chūya Nakahara (1907–1937), poeta japonés
 Kellye Nakahara (1948–2020), una actriz estadounidense
 Mai Nakahara (* 1981), una actriz de doblaje japonés
 Morihiko Nakahara (* 1975), un director de orquesta japonés
 Shigeru Nakahara (* 1961), un actor de voz japonés
 Shun Nakahara (* 1951), un director de cine japonés
 Takayuki Nakahara (* 1984), un jugador de fútbol japonés

 Nakahara Nantenbō (1839–1925), un maestro Zen japonés

Apellidos japoneses